Kolektor słoneczny – urządzenie pozwalające ogrzać wodę energią słoneczną 
 Ogniwo słoneczne – inaczej ogniwo fotowoltaiczne, urządzenie zamieniające energię słoneczną w prąd elektryczny